Антиох (, Antiochus) е име на:

 Антиох (митология)

Владетели на Селевкидското царство:

 Антиох (баща на Селевк I), от Орестис в Македония, женен за Лаодика, 4 век пр.н.е., военачалник на Александър Велики
 Антиох I Сотер (281–261 пр.н.е.), вторият владетел на династията на Селевкидите
 Антиох II Теос (261–246 пр.н.е.)
 Антиох III Велики (223–187 пр.н.е.)
 Антиох IV Епифан (175–164 пр.н.е.)
 Антиох V Евпатор (164–162 пр.н.е.)
 Антиох VI Дионисий (145–142 пр.н.е.)
 Антиох VII Сидет (138–129 пр.н.е.)
 Антиох VIII Грюпос Филометор (123–96 пр.н.е.)
 Антиох IX Кизикен Филопатор (116–96 пр.н.е.)
 Антиох X Евсеб Филометор (95–83 пр.н.е.)
 Антиох XI Епифан (95–92 пр.н.е.)
 Антиох XII Дионисий Епифан (87–84 пр.н.е.)
 Антиох XIII Азиатик Филопатор (69/64-58 пр.н.е.)
 Антиох Хиеракс, (263-227 пр.н.е.), по-малък син на Антиох II

Царе на Комагена:

 Антиох I (Комагена) (69-36 пр.н.е.)
 Антиох II (Комагена)
 Антиох III (Комагена)
 Антиох IV (Комагена)

Други:

 Антиох (Атина), атински адмирал при Алкивиад 407 пр.н.е.
 Антиох Сиракузки, гръцки историк от втората половина на 5 век пр.н.е.

 Антиох († 170 пр.н.е.), първият син на Селевк IV Филопатор
 Евн, вожд на първото робско въстание на Сицилия, взема царското име „Антиох“
 Антиох от Аскалон (120–68 пр.н.е.), философ
 Гай Юлий Архелай Антиох Епифан, първият син на Антиох IV (Комагена), сгоден за Друзила (дъщеря на Агрипа I)
 Гай Юлий Антиох Епифан Филопап (65-116), принц на Комагена, суфектконсул 109 г., първороденият син на Гай Юний Антиох Епифан
 Антиох (художник), древен художник, 1/2 век
 Антиох Сулцийски от Сардиния († 110), християнски мъченик и Светия
 Септимий Антиох († след 273), римски узурпатор в Сирия

Вижте също 
 Антиохия